NGC 7789 (другое обозначение — OCL 269) — рассеянное скопление в созвездии Кассиопея.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

7789
Кассиопея (созвездие)
Рассеянные скопления